

Огудалово — присілок, Ілезське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Огудалово — присілок, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область